Marco Porcio Catone (latino: Marcus Porcius Cato) fu il nome di:

 Marco Porcio Catone, soprannominato Censor (Il censore), primo a portare il cognomen Cato, console del 195 a.C., censore nel 182 a.C.
 Marco Porcio Catone Liciniano, figlio del primo matrimonio del n. 1, pretore designato del 152 a.C.
 Marco Porcio Catone Saloniano, figlio del secondo matrimonio del n. 1, pretore
 Marco Porcio Catone, figlio del n. 2, console nel 118 a.C.
 Marco Porcio Catone, figlio del n. 3, tribuno della plebe
 Marco Porcio Catone, figlio del n. 4, pretore
 Marco Porcio Catone Uticense, figlio del n. 5, pretore nel 54 a.C., avversario di Cesare
 Marco Porcio Catone, figlio del n. 7, morto nella battaglia di Filippi